

Cinema 
 The Lone Ranger – cortometraggio del 1920 diretto da Mack V. Wright 
 The Lone Ranger – serial cinematografico del 1938 diretto da John English e William Witney
 The Lone Ranger Rides Again – serial cinematografico del 1939 diretto da William Witney e John English
 Il cavaliere senza volto (The Lone Ranger) – film del 1956 diretto da Stuart Heisler
 Il cavaliere azzurro della città dell'oro (The Lone Ranger and the Lost City of Gold) – film del 1958 diretto da Lesley Selander
 La leggenda del ranger solitario (The Legend of the Lone Ranger) – film del 1981 diretto da William A. Fraker
 The Lone Ranger – film del 2013 diretto da Gore Verbinski

Televisione 
 Il cavaliere solitario (The Lone Ranger) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1949 al 1957
 The Lone Ranger – serie televisiva d'animazione del 1966
 Lone Ranger – serie televisiva d'animazione del 1980
 The Lone Ranger – film per la televisione del 2003 diretto da Jack Bender

Altri media 
 The Lone Ranger – album di Suggs del 1995
 The Lone Ranger – fumetto
 The Lone Ranger – serial radiofonico (1933-1955)
 The Lone Ranger – videogioco del 1991

Pagine correlate 
 Il cavaliere solitario
 Lone Ranger (disambigua)